Herposira är ett släkte av svampar. Herposira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Herposira